Политик:

 Политик — лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью.
 «Политик» — диалог Платона, относящийся к позднему периоду творчества, является продолжением диалога «Софист».
 «Политик» — американский комедийный сериал, созданный Райаном Мёрфи, Брэдом Фэлчаком и Иэном Бреннаном для стримингового сервиса Netflix.